De Ruysputspoterne was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd, hoewel Hermans de poterne wel plaatst in de stadsmuur aan Maaszijde, ergens ter hoogte van het Maasschriksel. Dit moet de potere situeren aan de Maaszijde van de stadswijk Schrixel''. Ook moet de poterne al hebben bestaan in 1530.

Vestingwerk van Venlo